То́дорова – женская форма болгарской фамилии .

 Известные носители 
 Тодорова, Анастасия Игоревна (род. 1993) — украинская гребчиха на байдарках, МСМК.
 Тодорова, Елисавета (род. 1984) — болгарская футболистка, полузащитник; футбольный тренер.
 Тодорова, Елица (род. 1977) — болгарская фолк-певица и перкуссионистка.
 Тодорова, Мария (род. 1949) — болгарский и американский историк.
 Тодорова, Милена (род. 1998) — болгарская биатлонистка.
 Тодорова, Паунка (род. 1930) — болгарская шахматистка.
 Тодорова, Рита (род. 1958) — болгарская гребчиха.
 Тодорова, Хенриета (1933—2015) — болгарский археолог.

Другое 
 Тодорова неделя — первая неделя Великого поста в болгарском народном календаре.